Обсерватория Цзыцзиньшань (Пурпурная гора, Гора фиолетового золота; , ) — астрономическая обсерватория, расположенная на горе Цзыцзиньшань (267 м над уровнем моря), Нанкин, КНР.

Длительное время (1950—1984 гг.) директором обсерватории был Чжан Юйчжэ 张钰哲 (Y. C. Chang).

В обсерватории открыты короткопериодические кометы 60P/Цзыцзиньшань, 62P/Цзыцзиньшань, а также долгопериодическая комета C/1977 V1 (1977 X).

Так же в обсерватории открыто большое количество астероидов, таких, как троянские астероиды 2223 Sarpedon, 2260 Neoptolemus, 2363 Cebriones, 2456 Palamedes и другие. Открытый 14 октября 1980 г. астероид 3763 Qianxuesen 4 августа 2001 года был назван в честь выдающегося китайского учёного, основоположника китайской космической программы — Цянь Сюэсэня.

29 ноября 1993 года в честь этой обсерватории астероиду, открытому в ней 7 декабря 1980 года, присвоено наименование 3494 Purple Mountain.

См. также 
Астрономические обсерватории

Примечания

Ссылки 
 Сайт обсерватории Цзыцзиньшань (на китайском и английском языках)

Цзыцзиньшань
Астрономические обсерватории Китая
Организации, основанные в 1934 году